De tijd zal 't leren (schip, 1927), steilsteven in Amsterdam
 De tijd zal 't leren (Eemnes), monument aan de Wakkerendijk